Rajon Kelmenzi (ukrainisch /; russisch /, rumänisch Raionul Chelmenţi) war ein Rajon (administrativer Bezirk) in der Oblast Tscherniwzi, in der West-Ukraine.

Geographie 
Das Zentrum des Rajons war die Siedlung städtischen Typs Kelmenzi. Der Rajon grenzte im Norden an den Rajon Kamjanez-Podilskyj (in der Oblast Chmelnyzkyj), im Osten an den Rajon Sokyrjany, im Süden an die Republik Moldau, im Südwesten auf einem kurzen Abschnitt an den Rajon Nowoselyzja sowie im Westen an den Rajon Chotyn.

Geschichte 
Der Rajon wurde 1960 zu sowjetischen Zeiten in der Ukrainischen SSR errichtet, knappe 98 Prozent der Einwohner gaben 2001 ihre Nationalität mit ukrainisch an. Der Ort Polywaniw Jar/Поливанів Яр gehörte auch zum Rajon, wurde aber am 16. Dezember 1987 aufgelöst und der Landratsgemeinde Iwaniwzi zugeschlagen.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Auflösung des Rajons und Anschluss des Rajonsgebietes an den neugebildeten Rajon Dnister.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 1 Siedlungsratsgemeinde und 24 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Siedlung städtischen Typs
 32 Dörfer

Siedlung städtischen Typs

Dörfer

Weblinks

Einzelnachweise 

Kelmenzi
Rajon Dnister
Aufgelöst 2020